Blondvieh bezeichnet folgende Hausrindrassen:

 Kärntner Blondvieh
 Waldviertler Blondvieh